Syrowatka steht für:

 Syrowatka (Fluss), Nebenfluss des Psel in der Ukraine

 Josef Syrowatka, später Josef Preußler (1891–1967), deutschböhmischer Heimatforscher
 Otfried Syrowatka, später Otfried Preußler (1923–2013), deutscher Schriftsteller